Cette page d'homonymie récapitule les différentes acceptions du terme Cortes.

Institutions 
 Dans les royaumes ibériques de l'Ancien Régime, les Cortes désignent une instance représentative, assez comparable aux États généraux français.
 Les Cortes de Cadix une assemblée constituante pendant la Guerre d'indépendance espagnole (1808-1814).
 À l'époque moderne, le terme désigne les parlements espagnols qui se sont succédé, dans l’ordre chronologique : Cortes de la Restauration, Cortes républicaines, Cortes franquistes et les actuelles , constituées du Congrès des députés () et du Sénat ().
 Par ailleurs, le terme Cortes s'emploie également en Espagne pour désigner les parlements de plusieurs communautés autonomes. On trouve ainsi les Cortes d'Aragon, les Cortes de Castille-et-León, les Cortes de Castille-La Manche et les Corts valenciennes (Cortes se dit Corts en catalan).
 Cortes portugaises de 1820, premier parlement de l’histoire contemporaine du Portugal.

Toponymes

Cortes, commune située en Navarre.
 Cortes de Aragón, commune de l'Aragon.
 Cortes de Pallás, commune située dans la province de Valence dans la Communauté valencienne.
 Cortes, quartier de Madrid où se trouve le palais des Cortès.

Cortes, municipalité située dans la province de Bohol.
 Cortes, municipalité située dans la province de Surigao del Sur.

Cortes, paroisse civile de la municipalité de Leiria, située dans le district de Leiria et la région Centre.
 Cortes, paroisse civile de la municipalité de Monção, située dans le district de Viana do Castelo et la région Nord.

Patronyme 

 Adriano de las Cortes (vers 1580-1629), prêtre jésuite et missionnaire espagnol ;
 Alain Cortes (1952-), pentathlonien français ;
 Corinna Cortes (née en 1961), informaticienne danoise ;
  (1974-), ténor islandais ;
 Phil Cortes (1982-), cycliste canadien ;
 Rafael García Cortés (1956-), footballeur espagnol.

Articles connexes 
 
 
 Liste des Cortes du Portugal